Joseph Wright of Derby
 Joseph Wright (roeier, 1864)
 Joseph Wright (roeier, 1906)